

USA 

Bridgeton (Indiana)
Bridgeton Township (Michigan)
Bridgeton (Missouri)
Bridgeton (Észak-Karolina)
Bridgeton (New Jersey)
Bridgeton (Portland, Oregon)
Bridgeton Township (Pennsylvania)
Bridgeton (Rhode Island)

Kapcsolódó szócikkek 
Bridgton (egyértelműsítő lap)
Bridgetown (egyértelműsítő lap)
MV Bridgeton